W Rumunii
 Bărbătești – gmina w okręgu Gorj
 Bărbătești – wieś w okręgu Gorj, w gminie Bărbătești
 Bărbătești – wieś w okręgu Jassy, w gminie Cucuteni